Municipio de Brownstown puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Brownstown (condado de Jackson, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Jackson.
 Municipio de Brownstown (condado de Wayne, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Wayne.